OLH steht für:

 Flugplatz Old Harbor (IATA-Code), kleiner Flugplatz in Alaska
 Open Library of Humanities, britischer Open-Access-Verlag
 Orientalisch Langhaar, orientalische Katzenrasse

Abkürzung